Исла́м, аль-Исла́м () — монотеистическая мировая религия.

 Ислам — мужское имя. Вариант с артиклем (الإسلام) распространён среди арабоязычного населения.
 Ислам — квартальная мечеть в окраинном микрорайоне Казани пос. Дербышки, Татарстан.

Известные носители 
 Ислам Слимани (род. 1988) — алжирский футболист, нападающий клуба «Спортинг» и сборной Алжира.
 Ислам Каримов (1938—2016) — президент Республики Узбекистан.
 Ислам Махачев (род. 1991) — российский боец смешанных боевых искусств, выступающий под эгидой UFC в лёгком весе.

Фамилия 
 Ислам, Айшенур (род. 1958) — турецкий политик.
 Ислам, Атикул (род. 1961) — бангладешский политик.
 Ислам, Ахтарул (род. 1947) — пакистанский хоккеист на траве, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1972 года.
 Ислам, Канат (род. 1984) — китайский, затем казахстанский боксёр, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2008 года.
  (род. 1990) — канадский фигурист, выступающий в танцах на льду.
 Ислам, Харун (? — 2007) — пакистанский военный, подполковник, погибший при штурме Красной мечети в Исламабаде.

См. также 
 Ислам-ходжа